Wieniec laurowy – symbol i nagroda zwycięstwa w równej walce.
Wieniec laurowy – sztuka teatralna Bohdana Wrocławskiego opowiadająca o mitologii starożytnej.